Cassagne kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Cassagne, Haute-Garonne, kommun i departementet Haute-Garonne, 
 La Cassagne, kommun i departementet Dordogne,